L'Aleatico, nella forma passita o secca rosata, prodotto sull'Isola di Capraia è un IGP Toscana reintrodotto in produzione da una decina di anni su questo territorio.
L'aleatico passito è un vino DOCG dell'Isola d'Elba, quindi Capraia essendo una sottozona molto vicina rientra nella IGP Toscana più generale.

Caratteristiche 
L'aleatico è un vitigno considerato quasi aromatico, a bacca nera, con una maturazione solitamente a fine agosto inizio settembre.
Per la produzione di vini secchi può essere raccolto in leggero anticipo, per la produzione di vini dolci si aspetta la completa maturazione per avere massimo grado zuccherino e massimi profumi.

La forma maggiormente conosciuta di questo vino è quella passita con colore rubino, sentori di ciliegia candita, frutti rossi e macchia mediterranea che si svolgono in bocca con intensità, persistenza e dolcezza non stucchevole.

Nella forma rosata invece domina la rosa canina, i sentori di frutta rossa fresca e un leggero mirto. Il colore rosa brillante intenso vivace ha note in bocca di freschezza che non preclude però una bella struttura.

Storia 
L'Aleatico è un vitigno autoctono, si estende su circa 40 ettari su 170 coltivati per la produzione di Elba Doc; ha una buccia delicata e sottile e non sopporta una lunga permanenza sulla pianta dopo la maturazione. La tradizione elbana lo vuole abbinato alla schiaccia briaca, dolce tipico a base di uvetta, pinoli, frutta secca e, appunto, aleatico.

Abbinamenti gastronomici 
 crostate di frutta
 schiaccia briaca
 pesche tagliate
 formaggi erborinati, come il Gorgonzola e il Roquefort

Produzione 
La produzione è ancora piccola vista la difficoltà del territorio e la particolare economia dell'isola.

Note 

Vini della Toscana
Denominazioni di origine controllata e garantita